Affenschaukel steht für:

 das At-Zeichen (@)
 Überschlagschaukel, ein Fahrgeschäftstyp
 eine Frisur, bei der zwei seitliche Zöpfe zu Schlingen hochgefasst werden, siehe Zopf #Festgesteckte Flechtzöpfe
 die Schützenschnur der NVA, siehe Schützenschnur (NVA) #Trivia
 Apehanger, ein breiter hoher Motorradlenker, siehe Liste von Rocker-Begriffen #A
 eine Bindetechnik des Pfadfindertuches mit tiefsitzendem Knoten, siehe Pfadfinderkluft #Halstuch
 eine Kletterroute am Zehnerstein
 einen Stativkopf für die Fotografie mit langen Brennweiten, siehe Teleneiger
 eine waagerecht zwischen zwei Punkten befestigte, nicht ganz straff gespannte Leine, insbesondere
 in der Beleuchtungstechnik die unter der Decke verlaufende Zuleitung zu einer Deckenleuchte
 beim Optimist eine Leine am Baum, die die Last der Schot näher an den Enden des Baums einleitet und dessen Durchbiegung reduziert 

Siehe auch: